Times Square peut désigner :
 Times Square, un quartier situé dans l'arrondissement de Manhattan, à New York ;
 Times Square, un film américain réalisé par Joseph C. Boyle en 1929 ;
 Times Square, un album de Gary Burton sorti en 1978 ;
 Times Square, un film américain réalisé par Allan Moyle en 1980 ;
 Times Square, l'album de la bande originale du film précédent.

Voir aussi 
 ,  une station de la ligne 1 du Métro de Suzhou
 Times Square Tower, un gratte-ciel de New York, construit en 2004
 Times Square Tower 1, un gratte-ciel en construction à Zhuhai en Chine, les travaux sont actuellement suspendus